L'Ultime Combat est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Ultime Combat, douzième tome de la série littéraire Tara Duncan écrit par Sophie Audouin-Mamikonian ;
 L'Ultime Combat, vingt-deuxième et denier épisode de la  de la série télévisée Angel ;
 L'Ultime Combat, septième et dernier tome de la série littéraire Henderson's Boys écrit par Robert Muchamore ;
 L'Ultime Combat, film britannique réalisé par Thomas Napper et sorti en 2017.